Check Mate es el tercer álbum de la cantante brasileña Ludmilla, lanzado el 20 de octubre de 2020 por Warner Music.

Referencias

Álbumes de 2017
Álbumes de Warner Music Group
Funk carioca
Álbumes de Ludmilla